Alexander Mendes da Silva mas conhecido como polegar foi um traficante de drogas e criminoso .polegar era chefe do tráfico na Mangueira, na Zona Norte do Rio.

Biografia 
Condenado a 22 anos por tráfico e associação para o tráfico, Polegar obteve o benefício para o regime aberto após cumprir um sexto da pena na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte da cidade. Ele deixou o presídio no dia 14 de setembro de 2009 pela porta da frente e não voltou mais.

O Disque-Denúncia oferecia R$ 2 mil de recompensa por informações que ajudassem a prender Polegar. Segundo o Disque-Denúncia, Polegar comandou, em 2001, um ataque à Polinter que resultou na fuga de 14 presos.

Ainda de acordo com o Disque-Denúncia, após a fuga da prisão, ele se refugiou no Alemão, onde recebeu vários pontos de drogas para comandar. Polegar foi denunciado pelo Ministério Público do Rio pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Polegar era apontado como chefe do tráfico na Mangueira, na Zona Norte do Rio. Em junho, policiais fizeram uma megaoperação na Mangueira para a instalação da 18ª Unidade de Polícia Pacificadora da cidade. A UPP ainda não foi inaugurada, mas a data da inauguração ainda não foi informada.

Polegar era  considerado um dos quatro mais importantes chefes do tráfico do Rio que estava foragido. O acusado estava no Conjunto de Favelas do Alemão durante operação de retomada do morro, em dezembro de 2010, mas fugiu.

Depois de 17 anos cumprindo pena por envolvimento com o tráfico de drogas, Alexander Mendes da Silva, o Polegar, foi posto em liberdade ontem. Aos 40 anos, o ex-chefe do tráfico no Morro da Mangueira deixou o presídio de Bangu I por volta do meio-dia e foi direto para a sede do Afroreggae, onde foi recebido pelo fundador do projeto, José Júnior. Polegar garante que abandonou o crime. 

Criminosos
Traficantes de drogas
